Auspitz ist

 der deutsche Name der Stadt Hustopeče in Südmähren

Auspitz ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Auspitz-Kolár (1844–1878), österreichische Pianistin und Komponistin
 Heinrich Auspitz (1835–1886), österreichischer Dermatologe
 Josefine Rosalie Auspitz (1873–1943), österreichische Malerin, Komponistin und Schriftstellerin
 Leopold Auspitz (1838–1907), österreichischer k.k. Generalmajor und Schriftsteller
 Ludwig Auspitz (1859–1917), deutscher Theaterschauspieler
 Moritz Auspitz (1803–1880), österreichischer Chirurg
 Oliver Auspitz (* 1975), österreichischer Filmproduzent
 Rudolf Auspitz (1837–1906), österreichischer Nationalökonom und Wirtschaftspolitiker